El término Pozancos se puede referir a:

Divisiones administrativas
  En España:
 Pozancos, localidad del municipio de Aguilar de Campoo en la provincia de Palencia;
 Pozancos, pedanía del municipio de Sigüenza en la provincia de Guadalajara;

Apellido
 Pozancos, apellido;
Personajes con primer apellido Pozancos
 José María Pozancos, director de la Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas y Hortalizas (FEPEX);